El sonar (acrónimo de Sound Navigation And Ranging, ‘navegación por sonido’) es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos.

Sonar también puede referirse a:
 Sonar, producir un sonido;
 Sónar (festival), festival de música electrónica y experimental de Barcelona, España.
 Sonar FM, estación de radio chilena.
 Sonar (software), un software para evaluar la calidad de código fuente.
 Sonar (software de audio), un programa de edición de audio y midi.